Polowinnoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Polowinnoje (Kurgan, Polowinski), in der Oblast Kurgan, Verwaltungszentrum des Polowinski rajon
 Polowinnoje (Kurgan, Zelinny), in der Oblast Kurgan, Zelinny rajon
 Polowinnoje (Nowosibirsk, Barabinski), in der Oblast Nowosibirsk, Barabinski rajon
 Polowinnoje (Nowosibirsk, Krasnosjorski), in der Oblast Nowosibirsk, Krasnosjorski rajon
 Polowinnoje (Tjumen), in der Oblast Tjumen